Баристер — категорія адвокатів у Британії, які ведуть справи.
 Аїнде Баррістер (Ayinde Barrister) — нігерійський музикант